Yazdani ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Yazdani, US-amerikanischer Physiker
 Hassan Yazdani (* 1994), iranischer Ringer und Olympiasieger
 Nader Yazdani († 2013), iranischer Unternehmer
 Ramin Yazdani (* 1952), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Reza Yazdani (* 1984), iranischer Ringer
 Saleh Yazdani (* 1997), deutsch-persischer Akrobat und Äquilibrist
 Siavash Yazdani (* 1992), iranischer Fußballspieler
 Somayeh Yazdani (* 1990), iranische Radrennfahrerin